Stourton (Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Stourton (Warwickshire) – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Stourton (West Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Stourton (Wiltshire) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)